Государственная дума может означать:
 Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации — представительный и законодательный орган власти Российской Федерации, «нижняя» палата Федерального собрания Российской Федерации (с 1993 г.).
 Государственная дума Российской империи — законодательное учреждение Российской империи в 1906—1917 гг.
Государственная дума Ставропольского края — законодательный (представительный) орган государственной власти Ставропольского края.
Государственная дума Астраханской области — законодательный (представительный) орган государственной власти Астраханской области (до 2001 г. именовалась Астраханским областным представительным собранием).
 Государственная дума Томской области — законодательный (представительный) орган государственной власти Томской области до 2011 года. В январе 2011 года переименована в Законодательную думу Томской области.
Государственная дума Ярославской области — законодательный (представительный) орган государственной власти Ярославской области в 1994—2008 гг., в марте 2008 г. переименована в Ярославскую областную Думу.
Государственная дума Ямало-Ненецкого автономного округа — законодательный (представительный) орган государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 1994—2009 гг., в марте 2009 г. переименована в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа.

 Государственная дума Эстонии — название Рийгикогу (Парламента Эстонии) или его нижней палаты на русском языке, употреблявшееся в советской литературе и печати в период 1920—1940 годов.